

Албуми

Студийни албуми

Компилации

Микстейп

Сингли

Сингли като партниращ си артист

Промоционални сингли 

Дискографии на канадски изпълнители